Николай Ракитный (настоящие имя и фамилия — Николай Исакович (Исаакович) Новиков) (; , дер. Петрицкое (ныне Брагинского района Гомельской области Белоруссии) — ) — белорусский и советский писатель.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1936—1939 обучался в Витебском художественном училище.

В 1939 г. призван в Красную Армию. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Центральном и Юго-Западном фронтах.

После демобилизации в 1946 работал художником и литературным сотрудником газеты «Звезда». С 1949 — редактор отдела очерков, в 1967—1980 гг. — отдела литературы и искусства журнала «Беларусь».

Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Творчество 
Первые рассказы напечатал в 1944 г. на русском языке в военной прессе, с 1947 г. писал на белорусском языке.

Автор сборников рассказов «Ранней весною» («Ранняй вясною», 1952), «Вечерние зори» («Вячэрнія зоры», 1956), «Селькоры» (1958), Под одной крышей («Пад адным дахам», рассказы и очерки, 1961), «Была весна…» («Была вясна…», 1964), «Среди людей своих» («Сярод людзей сваіх», 1967), «Сельские новеллы» («Вясковыя навелы», 1969), «Избранное» («Выбранае», 1972), «Засмужаная далеч» (1979), «У буйным свеце лотаці» (1989). В русском переводе — «Родные дали» (1957), «Полесские были» (1966), «Поле тихое, поле светлое…» (1975), «Сто деревенских новелл» (1984) и др.

В 1980 г. вышли его «Избранные сочинения» («Выбраныя творы») в 2 томах.

Писал преимущественно о жизни послевоенной деревни, о сильных духом рядовых советских тружениках. Его рассказы динамичны и остросюжетны, отличаются стройностью композиции.

Литература

Ссылки 

 С. Колосова. Энциклопедический словарь псевдонимов. 2000

Белорусские писатели
Писатели Белоруссии
Писатели СССР
Писатели-деревенщики
Литераторы, известные под псевдонимами